

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Politici della Repubblica di Weimar